

Patronymes 
 Bocca degli Abati, noble florentin.
 Gabriel Bocca, joueur de rugby argentin.
 Giorgio Bocca, écrivain et journaliste italien.
 Julio Bocca, danseur de ballet argentin.

Toponymes 
 En France
 La Bocca, quartier de Cannes
 Gare de Cannes-La-Bocca, gare ferroviaire
 Ligne de Cannes-la Bocca à Grasse, ligne ferroviaire

 En Italie
 Bocca Serriola, col de l'Apennin ombro-marchesan. 
 Bocca Trabaria, col de l'Apennin ombro-marchesan. 
 Castelnuovo Bocca d'Adda, commune de la province de Lodi en Lombardie.

Sculpture 
 Bocca della Verità, masque en marbre, église Santa Maria in Cosmedin de Rome.

Sport 
 Cannes Bocca Futsal, club sportif.

Industrie 
 Cannes La Bocca Industries, ancienne entreprise de réparation de matériel roulant ferroviaire.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme